FIR kan syfta på 

 FIR (signalbehandling) – en typ av filter för digitala system
 FIR – ett område med flygledningsstöd, se Flight Information Region
 FIR – en del i den infraröd strålning, se Far infrared
 FIR – förbundet för racketlon racketsportens motsvarighet till triathlon och tiokamp, se Fédération International de Racketlon
 FIR - förkortning i exempelvis sociala medier för ”Favorit i repris”.